A continuació es detallen els resultats de les consultes sobre la independència de Catalunya que es van celebrar en diverses onades entre el 2009 i el 2011:

Primera onada: 13 de setembre del 2009

Segona onada: 13 de desembre del 2009 
Els resultats de cada poble van ser els següents:

Tercera onada: 28 de febrer del 2010 
Els resultats de les consultes celebrades el 28 de febrer del 2010 van ser:

Quarta onada: 24 i 25 d'abril del 2010 
Els resultats a cada municipi van ser els següents:

La consulta de Sabadell: 30 de maig del 2010 
Els resultats a Sabadell van ser els següents:

Cinquena onada: 20 de juny del 2010 
Els resultats a cada municipi el 20 de juny, van ser:

Les consultes del juliol al desembre del 2010 
Els resultats van ser els següents:

Les consultes del 2011 
A Terrassa el dia 23 de gener del 2011.
Els resultats van ser els següents:

Última onada: 10 d'abril de 2011 
El 10 d'abril es va fer l'última onada de consultes en una vintena de pobles i viles de Catalunya

Barcelona, 10-A 
També a la darrera onada, es va fer la consulta a la capital de Catalunya.
Els resultats van ser els següents:

*

Resultats internacionals 
Els resultats a cada país van ser:

Referències 

Procés independentista català
Referèndums d'independència del segle XXI
Segle XXI a Catalunya
Referèndums de Catalunya